Die Liste der Wikingermuseen führt Museen auf, die sich hauptsächlich mit der Kultur der Wikinger befassen.

 Danewerkmuseum in Dannewerk, Schleswig-Holstein
 Dublinia in Dublin, Irland
 Fotevikens Museum, archäologisches Freilichtmuseum in Südschweden
 Jórvík Viking Centre in York, England
 Wikinger-Museum Haithabu, archäologisches Museum in Busdorf bei Schleswig
 Wikingerschiffsmuseum Roskilde, Museum für prähistorische und mittelalterliche Schiffe und Seefahrt in Dänemark
 Vikingskipshuset in Oslo, Norwegen
 Wikingermuseum in Borg, Norwegen

 Slawen- und Wikingersiedlung Wolin bei Wolin, Polen
 Trelleborg (Slagelse) bei Slagelse, Dänemark

Liste (Museen nach Sammelgebiet)